Jar puede referirse a:
 Joint Aviation Requirements;
 Java Archive;
 J.A.R. (Jason Andrew Relva), canción de la banda Green Day;
 Jar Jar Binks, personaje ficticio de Star Wars.